

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Paxtakor: 2019

Paxtakor: 2019

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale uzbeka